Перша ліга Словенії 2012—2013 — 22-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона здобув Марибор.

Турнірна таблиця 

 
 

Примітки: 
1. Клуб Цельє взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Словенії 2012—2013

Позначення:

Результати

Плей-оф 
Плей-оф не проводився тому, що Мура 05, яка посіла 9-те місце у Першій лізі, не отримала ліцензію на участь у Першій лізі наступного сезону.

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на soccerway 

2012–2013
Словенія
Словенія
2012 у словенському спорті
2013 у словенському спорті